Вольний Сойм 
 Сейм Великого князівства Литовського
 Сейм Королівства Польського
 Сейм Речі Посполитої

Багатозначні терміни